Et, et и ET могут иметь следующие значения:
 .et — национальный домен верхнего уровня для Эфиопии.
 ET — эфемеридное время.
 ET — Eastern Time, часовой пояс (Торонто, Нью-Йорк).
 ET — кодовое обозначение типа полярного климата по классификации Кёппена.
 ET — двухбуквенный код ISO 3166-1 для Эфиопии.
 .
 ET 91 — тип электроподвижного состава производившегося для Deutsche Reichsbahn в Германии.
 et cetera
E.T.:
 Сокращение E.T. от  — инопланетянин.
 E.T. — фильм Инопланетянин (фильм) 1982 года.
 E.T. the Extra-Terrestrial, видеоигра 1982 года по одноименному фильму.
 E.T. — песня Кэти Перри 2011 года.